Ло́ндон () — англомовне топонімічне прізвище, пов'язане з назвою однойменного міста.

Відомі носії:
 Александра Лондон (;  1973) — французька акторка.
 Бейб Лондон (, уроджена: Джин Ґловер; 1901—1980) — американська кіноакторка.
 Вілберт Лондон (;  1997) — американський спринтер, чемпіон світу в естафетному бігу, рекордсмен світу в змішаній естафеті 4×400 метрів (2019).
 Джейсон Лондон (;  1972) — американський кіно- та телеактор.
 Джек Лондон (; справжнє ім'я — Джон Ґріффіт Че́йні, ;1876—1916) — американський письменник і громадський діяч.
 Джеремі Лондон (;  1972) — американський актор.
  (, уроджений — Барнште́йн, ; 1920—1985) — американський оперний співак (бас-баритон).
 Джулі Лондон (; 1926—2000) — американська джазова співачка, акторка.
 Лорен Лондон (;  1984) — американська акторка і фотомодель.
 Мел Лондон (; 1932—1975) — американський музичний продюсер, автор пісень, власник лейблів звукозапису Chief, Profile і Age.
 Нікол Лондон (;  1976) — колишня американська тенісистка.
 Фріц Лондон (; 1900—1950) — німецький та американський фізик-теоретик